Bötskär kan syfta på följande platser:

Åland 

 Bötskär (Vårdö, Åland),  (37 ha)
 Bötskär (Sottunga, Åland),  (4 ha)